Espino cambrón puede referirse al nombre común de las siguientes plantas:

 Berberis vulgaris.
 Echinospartum barnadesii.
 Lycium barbarum.
 Lycium europaeum.